Las siglas CRI pueden referirse a:
 China Radio International, una emisora de radio china;
 Contra-Reloj Individual, una modalidad del ciclismo.
 Criteria CaixaCorp, holding empresarial español cuyo ticker en diversos mercados bursátiles es CRI.
 Conducta Responsable en Investigación